Te l'avevo detto (Outrageous Acts of Science) è un programma televisivo, che in ogni puntata analizza venti fra i più strani video di esperimenti amatoriali presenti sul web, rivelandone il loro lato scientifico. Il programma si avvale di presentatori provenienti dal mondo accademico, con specializzazione in vari campi.

Trasmesso in Italia inizialmente su DMAX, per i successivi passaggi di proprietà del canale di trasmissione, viene mandato in onda dal 2015 su Deejay TV, infine dal 2016 su Nove.

Stagioni

Collegamenti esterni 

 
 

Programmi televisivi degli anni 2010